Alon Hazan – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano
 Haim Hazan – cestista israeliano
 Marcella Hazan – scrittrice italiana